

Каллікун — місто, штат Нью-Йорк
 Каллікун — переписна місцевість, штат Нью-Йорк